Oskar Eriksson kan syfta på:
 Oscar Erickson (1847-1931), domänintendent, hemmansägare och riksdagspolitiker
 Oscar Ericson (1866-1943), lantbrukare och riksdagsman
 Oskar Erikson (1845-1887), arkitekt
 Oskar Eriksson (curlingspelare) (född 1991), curlingspelare
 Oscar Eriksson (sportskytt) (1889-1958)
 Oscar Eriksson (ishockeyspelare) (född 2000), ishockeyspelare
 Oskar Erikson (politiker) (1876-1933), förbundskassör och riksdagsman